Nitzschka steht für: 
 einen Ortsteil von Schmölln im thüringischen Landkreis Altenburger Land, siehe Nitzschka (Schmölln)
 einen Ortsteil von Wurzen im sächsischen Landkreis Leipzig, siehe Nitzschka (Wurzen)